Sega Mega Drive Classics (bekannt als Sega Genesis Classics in Nordamerika) ist eine Sammlung von Sega-Mega-Drive-Spielen, die von D3T Limited und Sega entwickelt und erstmals für Steam veröffentlicht wurde.

Die Sammlung ist in sogenannte „Volumes“ unterteilt, die einzeln gekauft werden können, wobei die ersten vier sowohl physisch als auch digital veröffentlicht und der fünfte Volume ausschließlich digital veröffentlicht wurde.

Eine Portierung der Sammlung für die aktuellen Spielkonsolen PlayStation 4 und Xbox One wurde am 29. Mai 2018 veröffentlicht. Am 6. Dezember 2018 wurde das Spiel auch für Nintendo Switch veröffentlicht. Im Gegensatz zur PC-Version sind die Konsolen-Versionen nicht in Volumes unterteilt, sondern enthalten von Anfang an (abgesehen von ein paar wenigen Ausnahmen) alle Spiele.

Das Spiel enthält zusätzlich zu den Spielen einen Online-Multiplayer für einige Spiele sowie Trophäen innerhalb des Spiels, Herausforderungen und die Möglichkeit, das Spielgeschehen schneller ablaufen zu lassen bzw. zurückzuspulen.

Spiele 
Nachfolgend eine Tabelle aller in der Sammlung enthaltenen Spiele:

Anmerkungen

Rezeption 

Das deutsche Online-Computerspielmagazin 4Players bewertete sowohl die PlayStation-4- als auch Xbox-One-Version als gut.

Kritisiert wird die Emulation der Spiele beim Online-Multiplayer, da durch diese Eingabeverzögerungen ("Input lags") während des Spielens spürbar seien.

Weblinks 
 Sega Mega Drive Classics auf nintendo.de

Einzelnachweise 

Computerspiel 2010
Windows-Spiel
Linux-Spiel
Mac-OS-Spiel
PlayStation-4-Spiel
Xbox-One-Spiel
Nintendo-Switch-Spiel
Computerspielsammlung